De Bundesliga 2000/01 was het 38ste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 92e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München won voor het derde jaar op rij en voor de zestiende keer in totaal de Bundesliga.

Overzicht 
Het kampioenschap van het seizoen 2000/01 werd pas in de laatste minuut van het seizoen beslist. Voor de laatste speeldag stond FC Bayern München drie punten voor op FC Schalke 04 en had het genoeg aan een gelijkspel tegen Hamburger SV om de titel binnen te halen. Bij een verlies van Bayern en winst van Schalke bij Unterhaching, zou Schalke de titel winnen op basis van doelsaldo.

Schalke kwam met 0-2 achter en in de 69ste minuut stond het 2-3 in het voordeel van Unterhaching. Schalke won alsnog, met 5-3. In de partij tussen Hamburger SV en FC Bayern München stond het na 90 minuten 0-0, waarop Sergej Barbarez scoorde voor Hamburg. In de 93ste minuut stond deze stand nog steeds op het bord. In Gelsenkirchen kwamen berichten binnen dat Hamburger SV gewonnen had en de fans in het Parkstadion van Schalke begonnen al te feesten. De wedstrijd was niettemin nog gaande. Bayern München kreeg een vrije trap in het strafschopgebied van Hamburger en Patrik Andersson maakte hieruit 1-1. Eén minuut later werd de wedstrijd afgefloten en was Bayern München kampioen. De supporters van Schalke hadden zich 3 minuten en 43 seconden Duits kampioen gewaand.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2000/01 uitkwamen in de Bundesliga.

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van coach Ottmar Hitzfeld voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2000/01
 2. Bundesliga 2000/01

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2000/01